Big Island Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Island Lake (Florida)
 Big Island Lake (Kalifornien)
 Big Island Lake (Michigan)
 Big Island Lake (Minnesota)
 Big Island Lake (Wisconsin)